

Persone 
 Aldo Montoya, noto anche come Justin Credible, ring name di Peter Joseph Polaco – ex wrestler statunitense di origini portoghesi 
 Carlos Montoya – chitarrista e compositore spagnolo naturalizzato statunitense
 David Montoya – calciatore colombiano
 Diego León Montoya Sánchez, conosciuto anche come Diego Montoya – criminale colombiano
 Elmer Montoya – ex calciatore honduregno
 Germán Montoya – calciatore argentino
 Jesús Montoya – ex ciclista su strada spagnolo
 Juan Pablo Montoya – pilota automobilistico colombiano
 Julián Montoya – rugbista a 15 argentino
 Julio María Elías Montoya – vescovo cattolico spagnolo
 Lautaro Montoya – calciatore argentino
 Luis Fernando Montoya – ex allenatore di calcio colombiano
 Martín Montoya – calciatore spagnolo
 Matilde Montoya – medica messicana
 Pablo Montoya – scrittore colombiano
 Pilar Montoya, nota anche con lo pseudonimo di La Faraona – ballerina di flamenco spagnola
 Raphael Montoya – triatleta e duatleta francese
 Reynel Montoya – ex ciclista su strada colombiano
 Rubén Montoya – ex calciatore argentino
 Santiago Montoya Muñoz – calciatore colombiano
 Víctor Montoya – scrittore, giornalista e pedagogo boliviano
 Walter Montoya – calciatore argentino

Altro 
 Montoya – località statunitense del Nuovo Messico
Inigo Montoya – personaggio del libro La principessa sposa e del film La storia fantastica
Renee Montoya – personaggio dei fumetti di Batman